Bonnie and Clyde – para amerykańskich przestępców

 Kultura
 Bonnie i Clyde – amerykański film (reż. Arthur Penn, 1967)
 Bonnie and Clyde – album Serge’a Gainsbourga i Brigitte Bardot (1968)
 „'03 Bonnie & Clyde” – piosenka Jaya-Z (2002)